Bunel ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Bunel (1585–1614), französischer Maler
 Jeannette Guichard-Bunel (* 1957), französische Malerin
 Marie Bunel (* 1961), französische Schauspielerin
 Pierre Bunel (1500–1547), französischer Humanist